Біглікан () — білок, який кодується геном BGN, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 368 амінокислот, а молекулярна маса — 41 654.

Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки